Вашингтон Нэшионалс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 81 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 108

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 104
 Очков пропущено: 116

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 20
 Поражений: 6
 Процент побед: 76.92
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 100

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 82
 Очков пропущено: 105

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 104

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 123

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 7
 Очков пропущено: 17

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Вашингтон Нэшионалс
МЛБ в сезоне 2005